Cayambe es un topónimo que puede referirse a:

 Cayambe, volcán en Ecuador.
 Cayambe, cantón de la provincia de Pichincha (Ecuador).
 Cayambe, ciudad cabecera cantonal del cantón Cayambe.